Прокуратура СССР — государственный союзный орган, осуществляющий высший надзор за исполнением законов на территории СССР.

История 
Советская прокуратура была создана постановлением ВЦИК 28 мая 1922 года в целях осуществления надзора за соблюдением законов и борьбы с преступностью.

В 1923—1933 годах действовала Прокуратура Верховного суда СССР.

В июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР было принято решение об учреждении прокуратуры Союза ССР, на которую возлагались, в том числе, дополнительные функции:
 надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств СССР и союзных республик и местных органов власти Конституции и постановлениям правительства СССР;
 наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и решений судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановления их исполнения;
 возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на территории СССР;
 надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых учреждений;
 общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик.

9-я глава Конституции СССР закрепила организационные принципы построения органов ГП СССР и определила её задачи.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», работа органов прокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена на военный лад.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1943 года прокурорско-следственным работникам устанавливаются классные чины с выдачей форменного обмундирования. Одновременно вводится сравнительная градация классных чинов прокуроров и следователей, приравненных к воинским званиям.

Учитывая важное государственное и политическое значение деятельности органов прокуратуры и в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры на обеспечение законности в государстве, Верховный Совет СССР в марте 1946 года принимает Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР».

В мае 1955 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено такой важный законодательный акт как «Положение о прокурорском надзоре в СССР». Статья 1 Положения возлагает на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

После принятия в 1977 году новой Конституции СССР, Прокуратура СССР приступила к разработке на её основе Закона о Прокуратуре СССР, которому предстояло заменить утверждённое в 1955 году Положение о прокурорском надзоре в СССР. В соответствии с принятым в ноябре 1979 года Законом СССР о Прокуратуре СССР к основным направлениям деятельности прокуратуры было отнесено:
 высший надзор за точным и единообразным исполнением законов;
 борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности;
 борьба с преступностью и другими правонарушениями; расследование преступлений;
 привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление;
 обеспечение неотвратимости ответственности за преступление;
 разработка совместно с другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений;
 координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями и участие в совершенствовании законодательства и пропаганде советских законов.

Законом устанавливалось право законодательной инициативы Генерального прокурора СССР и его ответственность и подотчетность перед Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями – Президиуму Верховного Совета СССР.

С 8 декабря 1991 года Генеральная прокуратура СССР под руководством генерального прокурора СССР Николая Трубина на Беловежские и Алма-Атинские соглашения, а также принятые решения Совета Республик ВС СССР в нарушении Закона СССР от 03.04.1990 № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» и итогов Всесоюзного референдума о сохранении СССР, бездействовала и 29 января 1992 распущена..

Структура 
Прокуратура Союза ССР возглавлялась Генеральным прокурором СССР, который назначался Верховным Советом СССР сроком на 7 лет. Органы прокуратуры составляли единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим.

Структура прокуратуры утверждалась Президиумом Верховного Совета СССР. Прокуратуры образовывались в союзных и автономных республиках, краях, областях, автономных областях, национальных округах, городах и районах. В Советской Армии и ВМФ существовали военные прокуратуры военных округов, флотов, соединений и гарнизонов, имелась Главная военная прокуратура, деятельностью которой руководил Генеральный прокурор СССР как непосредственно, так и через Главного военного прокурора. ГВП СССР действовала на основании Положения о военной прокуратуре, утверждённом Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1966 года.

Была создана коллегия в составе Генерального прокурора СССР (председатель) и руководящих работников прокуратуры. При Генеральном прокуроре СССР, прокурорах союзных республик и Главном военном прокуроре состояли следователи по особо важным делам. Коллегии образовывались также в прокуратурах союзных республик.

Классные чины 
Работникам органов ГП СССР присваивались классные чины:
 действительный государственный советник юстиции;
 государственный советник юстиции 1 класса;
 государственный советник юстиции 2 класса;
 государственный советник юстиции 3 класса.

Руководители 
 Иван Алексеевич Акулов (21 июня 1933 — 3 марта 1935)
 Андрей Януарьевич Вышинский (3 марта 1935 — 31 мая 1939, с 1931 — прокурор РСФСР).
 Михаил Иванович Панкратьев (31 мая 1939 — 7 августа 1940).
 Виктор Михайлович Бочков (7 августа 1940 — 13 ноября 1943).
 Константин Петрович Горшенин (4 декабря 1943 — 4 февраля 1948, с 1946 года — Генеральный прокурор СССР).
 Григорий Николаевич Сафонов (4 февраля 1948 — 30 июня 1953).
 Роман Андреевич Руденко (1 июля 1953 — 23 января 1981).
 Александр Михайлович Рекунков (9 февраля 1981 — 26 мая 1988).
 Александр Яковлевич Сухарев (26 мая 1988 — 15 октября 1990).
 Николай Семёнович Трубин (27 декабря 1990 — 29 августа 1991; и. о. до 29 января 1992).

Примечания

Ссылки 

 История в лицах
 Бывший помощник Генерального прокурора СССР Александр Звягинцев в интервью "Интерфаксу": "Прокуратура СССР должна была стать межреспубликанским органом прокурорского надзора"

Государственное устройство СССР
Прокуратура СССР
Организации, закрытые в 1992 году
Организации, основанные в 1933 году
Появились в 1933 году в СССР